Andy Russell peut désigner :
 , (1915-2005), auteur canadien conservationniste
 , (1919-1992) chanteur américain 
 , (1941- ) joueur de football américain